En Pologne :
 Krzeszów, village des Basses-Carpates.
 Krzeszów, gmina des Basses-Carpates.
 Krzeszów, localité de Basse-Silésie.
 Krzeszów, village de Petite-Pologne.